Sommerau (an der Ruwer), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Sommerau (Frankrijk), een gemeente
Białopole (Lublin) (Duits: Sommerau), een plaats in Polen
Ząbrowo (Stare Pole)  (Duits: Sommerau), een plaats in Polen